Ordet Tarsus har flere betydninger:
 Tarsus – by i Tyrkiet
 Fodrod – tarsus er den latinske betegnelse for fodroden